Kempen kan syfta på:

Geografi

 Kempen (område) – ett område i Belgien och Nederländerna

Polen 
 Kempen – tyskt namn på en stad i Polen, se Kępno

Tyskland 
 
 Kempen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf, 
 Kempten am Rhein – en stadsdel i Bingen am Rhein